Давидко Люся Степанівна — актриса Тернопільського українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, народна артистка України.
 Давидко Тадей Євстахійович — актор та режисер Тернопільського українського музично-драматичного театру ім. Т. Г. Шевченка, заслужений артист України.